Haus Lincke bezeichnet

 Haus Lincke (Hamburg), 1909 erbaute, denkmalgeschützte Villa im Hamburger Stadtteil Harvestehude, Abteistraße 38 Ecke Harvesterhuder Weg
 Haus Linke (Hannover), 1911 errichtetes Doppel-Wohn- und Geschäftsgebäude am Engelbosteler Damm Ecke Oberstraße in Hannover, siehe Arthur Lincke (Fahrzeughersteller)